— японский футболист, полузащитник. Тренер.

Карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «Байер 04 II», «Ремшайд», «Айнтрахт» из Брауншвейга и «Санфречче Хиросима».

Национальная сборная 
С 1980 по 1983 год сыграл за национальную сборную Японии 19 матчей.

Статистика за сборную

Ссылки 
 
 Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Ремшайд»
Игроки ФК «Айнтрахт» Брауншвейг
Игроки ФК «Санфречче Хиросима»
Футбольные тренеры Японии
Тренеры ФК «Кавасаки Фронтале»
Тренеры ФК «Нагоя Грампус»